Ниже представлен список парков штата штата Колорадо (США). В настоящее время их насчитывается 42, их посещают более 11 миллионов человек в год<ref>Colorado State Parks Marketing Assessment. Visitor Spending Analysis, 2008—2009   на сайте ulpeis.anl.gov</ref>. Крупнейший парк штата в Колорадо — , имеющий площадь 286,671 км², самый маленький — , имеющий площадь 0,194 км². Самый старый парк штата в Колорадо — , основанный в 1959 году, самый молодой — , основанный в 2013 году.

 Парки штата Сортировка по умолчанию — по алфавиту, по названию парка. Также каждый столбец можно отсортировать по алфавиту (убыванию/возрастанию), нажав на маленькие чёрные треугольники справа от названия столбца.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Colorado Parks & Wildlife  на сайте cpw.state.co.us
 Colorado's Parks  на сайте stateparks.com
 Colorado State Parks          на сайте ''colorado.com

 
Парки штата
Колорадо